Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005 je sedeminpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 10. aprila do 6. novembra 2005.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Udeleženi dirkači

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

2005
2005 v športu